Al-Qadisiyya, Al-Qadisiya ou Al-Qadisiyah peut désigner : 
 Al-Qadisiyya, ancienne ville d'Irak dans la province d'An-Najaf, lieu de la bataille d'al-Qadisiyya en 636 ;
 Al-Qadisiyya, ancienne ville d'Irak près de Samarra dans la province de Salah ad-Din ;
 Al-Qadisiyah, localité de Jordanie dans la province de Tafilah ;
 Al-Qadisiyya, province d'Irak dont la capitale est Ad-Diwâniya ;
 Al-Qadisiya Koweït, club Koweïtien de football ;
 Al-Qadisiya Al-Khubar, club saoudien de football basé à Al-Khubar.

Voir aussi 
 Bataille d'al-Qadisiyya, victoire des musulmans sur les perses (vers 636) près de la ville d'Al-Qadisiyya dans la province d'An-Najaf en Irak
 Qadisiyah Saddam, yacht présidentiel irakien baptisé d'après cette bataille

Note